Straehle ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Straehle (* 1969), deutsche Hochschullehrerin für Philosophie
 Gisela Straehle (* 1954), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin